Unilever-Haus steht für:
 die ehemalige Unternehmenszentrale des Unilever-Konzerns in Hamburg-Neustadt, die seit dem Umbau Emporio-Hochhaus genannt wird
 Unilever-Haus (HafenCity), Neubau der Unternehmenszentrale in Hamburg-HafenCity

Siehe auch:
 Unilever House, London